

Серии

Первый сезон: 2010

Второй сезон: 2010-2011

Третий сезон: 2012-2013

Четвёртый сезон: с 2013 г.

Примечания 

Команда Умизуми